Grauaug ist der Familienname folgender Personen:

 Colette Grauaug (* 1923), Schweizer Opernsängerin (Sopran), siehe Colette Lorand
 Ludwig Grauaug, österreichischer Varietétheaterintendant, u. a. am Friedrichsbau-Theater Stuttgart von 1901 bis 1931